Prva nogometna liga Hrvatske Republike Herceg-Bosne je funkcionirala kao nogometno ligaško natjecanje za klubove bosanskohercegovačkih Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su živjeli u dijelovima zemlje pod kontrolom HVO-a za vrijeme rata u toj zemlji i poslijeraća. Bila je to prva jednonacionalna nogometna liga nastala za za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, a ligu je organizirao Nogometni savez Hrvatske Republike Herceg-Bosne.

Za to vrijeme, nogometna natjecanja su bila podijeljena po nacionalnoj osnovi, tako da su u Bosni i Hercegovini Hrvati i Srbi u dijelovima zemlje pod kontrolom HVO-a, odnosno VRS-a svaki za sebe igrali svoje nacionalne lige. Međunarodno priznati Nogometni savez Bosne i Hercegovine, pod vodstvom vlade u Sarajevu, nije priznavao jednonacionalne nogomentne saveze. Prva nogometna liga Hrvatske Republike Herceg-Bosne je formirana 1993. godine.

U nogometnom prvesntvu i kupu Herceg-Bosne igrala je većina nogometnih klubova iz većih općinskih središta pod kontrolom HVO-a, kao što su: HŠK Zrinjski Mostar, NK Široki Brijeg, NK Brotnjo Čitluk, HŠK Posušje, HNK Orašje, NK Žepče, HNK Ljubuški, HNK Grude, NK Troglav Livno, HNK Tomislav Tomislavgrad, HNK Sloga Uskoplje, HNK Rama, HNK Stolac, HNK Čapljina, NK GOŠK Gabela, NK Kiseljak, NK Vitez, NK Stanić Kreševo, NK Novi Travnik, itd.

U sezoni 1997./1998., najbolji nogometni klubovi Prve nogometne lige Hrvatske Republike Herceg-Bosne su se počeli suočavati s najboljim klubovima, članovima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za ulazak u UEFA-ina europska klupska natjecanja. Ovi odnosi su postojali sve do sezone 2000./2001., kada su se dvije lige spojile u jednu, stvorivši Premijer ligu BiH.

Prvaci 1. nogometne lige Herceg-Bosne 

 1993./94. Mladost-Dubint Široki Brijeg
 1994./95. Mladost-Dubint Široki Brijeg
 1995./96. Široki Brijeg
 1996./97. Široki Brijeg
 1997./98. Široki Brijeg
 1998./99. Posušje
 1999./00. Posušje

Klubovi sudionici 
Klubovi sudionici 1. nogometne lige Herceg-Bosne, napisani prema teritorijalnoj podjeli (županijama (kantonima), entitetu ili distriktu, te prema gradovima i općinama).

Vidi još 
 Hrvatski nogomet u Bosni i Hercegovini
 Nogometni kup Herceg-Bosne
 Premijer liga BiH
 Prva nogometna liga FBiH

Izvori 
 Zvonimir Čilić, Željko Kocaj: 66 godina NK "Vitez", NK Vitez, Vitez, 2013.
 Miljenko Karačić: Zlatne godine – Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008.
 Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., 
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 pogled.ba, Sjećanje na prvo poslijeratno nogometno natjecanje u BiH: Liga Herceg-Bosne počela u proljeće 1994., pristupljeno 17. srpnja 2016.

 1Liga
Herceg-bosna